Панарет — имя собственное.

Известные носители:

Имя 

 Панарет (Вагианос) (1919— 2004) — епископ неканонического старостильного Матфеевскеого Синода, митрополит Ларисский и Тирнавский.
 Панарет (Мишайков) (1805—1883) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Пловдивский.
 Панарет (Наумов) (1878—1944) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Брегалнишский.
 Панарет (Петридис) (1863—1922) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Имврийский и Тенедский (с 1912).
 Панарет (Рашев) (1808—1887) - епископ Болгарской православной церкви, митрополит.

Фамилия 
 Панарет, Михаил (2-я половина XIV — начало XV вв.) — уроженец города Трапезунда, протонотарий и севаст трапезундских императоров.